Donn Cothaid mac Cathail, (mort en 773).
est un roi de Connacht issu des Uí Fiachrach Muaidhe une branche des Connachta

Origine 
Donn Cothaid mac Cathail est par son père Cathal mac Aillilo l'arrière petit-fils de Dúnchad Muirisci mac Tipraite (mort en 683). Il est le dernier membre de cette lignée à occuper le trône du Connacht et règne de 768 à 773.

Descendants 
Le fils de Donn Cothaid Connmhach mac Duinn Cothaid (mort en 787), est le dernier roi des Ui Fiachrach. Un petit-fils, Dubda mac Conmac, fut le grand père d'Aed Ua Dubhda, ancêtre éponyme des  .

Généalogie

Notes et références

Sources 
 
  T.W Moody, F.X. Martin, F.J. Byrne A New History of Ireland IX Maps, Genealogies, Lists. A companion to Irish History part II . Oxford University Press réédition 2011  Kings of Connacht to 1224 138.

Lien externe 
 Annales d'Ulster sur  CELT: Corpus of Electronic Texts at University College Cork

Roi de Connacht au VIIIe siècle
Décès en 773
Personnalité du haut Moyen Âge par nom
Noblesse irlandaise du haut Moyen Âge